Outokumpu est une ville de Finlande.

 Outokumpu est également une entreprise finlandaise, qui a commencé son développement en tant qu'entreprise minière dans la ville du même nom, avant de se spécialiser dans la production d'acier inoxydable.